Léo Lacroix (Lausanne, 1992. február 27. –) svájci válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Saint-Étienne játékosa.

Pályafutása

Statisztika

Sikerei, díjai 
FC Sion
Svájci kupa: 2014-15

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Léo Lacroix adatlapja a Transfermarkt oldalon 
 

Svájci labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
1992-ben született személyek
Az FC Sion labdarúgói
A Saint-Étienne labdarúgói
A Basel labdarúgói
A Hamburger SV labdarúgói
A Hamburger SV II labdarúgói
A Western United FC labdarúgói
A Swiss Super League labdarúgói
A Ligue 1 labdarúgói
A 2. Bundesliga labdarúgói
Élő személyek